Het seizoen 2012/13 van de Topklasse is het derde seizoen van deze voetbalcompetitie op het derde niveau in Nederland. Er zijn twee afdelingen; de Topklasse zaterdag en de Topklasse zondag.

Beide topklassen gaan van start met vier nieuwe clubs (de competitiewinnaars van de zes Hoofdklassen en de beide winnaars van de nacompetitie). Omdat zowel de algemeen amateurkampioen Achilles '29 als de verliezend finalist SV Spakenburg afzagen van het promotierecht, degradeerde er geen club uit de Eerste divisie.

De kampioenen vv Katwijk en Achilles '29 speelden na afloop van de competitie in een tweeluik tegen elkaar om het algemeen amateurkampioenschap van Nederland, welke gewonnen werd door Katwijk.

Reeds in december 2012 werd bekend dat geen enkele club interesse had in promotie naar de Eerste divisie. Omdat door faillissementen van AGOVV en SC Veendam twee plekken in de Eerste divisie vrijkwamen werd er middels een pilot van twee jaar besloten de licentie-eisen te versoepelen waarna uiteindelijk Achilles '29 wel besloot te promoveren.

In beide Topklassen degraderen de nummers 14, 15 en 16. De beide nummers 13 speelden samen met de periodekampioenen van de drie verschillende Hoofdklassen van hun afdeling (zaterdag of zondag) een nacompetitie om degradatie naar de Hoofdklasse te voorkomen en zich te handhaven in de Topklasse.

Zaterdag

Clubs

Competitie

Eindstand 

Na 30 speelronden

Uitslagen

Zondag

Clubs

Competitie

Eindstand 

Na 30 speelronden

* = 1 punt afgenomen

Uitslagen

Algeheel kampioenschap 
Allebei de landskampioenen hadden in een eerder stadium al laten weten niet geïnteresseerd te zijn in promotie naar de Eerste divisie, maar door de faillissementen van AGOVV en SC Veendam werd het aantal ploegen in de Jupiler League na dit seizoen verder teruggebracht naar 16. De KNVB wilde dit probleem oplossen door de (licentie-)eisen te versoepelen en zowel Achilles als Katwijk al dit seizoen door te laten stromen naar het betaald voetbal. Achilles koos ervoor het avontuur in de Eerste divisie aan te gaan, maar Katwijk besloot in de Topklasse te blijven.

Topklasse Nederland
Nederlands competitievoetbal 2012/13